ZJG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jenpeg (Manitoba) (Canada)